Довганюк Вадим Володимирович — український пауерліфтер у ваговій категорії 105 кг, 11-кратний чемпіоном світу з пауерліфтингу, чемпіон Всесвітніх Ігор-2013.
 Довганюк Володимир Леонідович (1967—2015) — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Довганюк Ігор — міський голова Коломиї (1994-1998-го років).
 Довганюк Павло Володимирович (1991—2022) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.